Die Abkürzung NITF steht für mehrere Dateiformate:
 News Industry Text Format, XML-basiertes Dokumentenformat zum Austausch von Nachrichtenmeldungen
 NITF (Bilddateiformat), Bilddateiformat

NITF